Seznam vrcholů v Ukrajinských Karpatech obsahuje vybrané vrcholy s nadmořskou výškou nad 1000 m. Seznam zahrnuje hory ležící na území Ukrajiny a zároveň náležející ke Karpatskému oblouku. Seznam není úplný.

Seznam vrcholů

Reference

Související články 
 Seznam vrcholů v Krymských horách
 Seznam vrcholů ve Vihorlatských vrších
 Seznam vrcholů v Bukovských vrších

Externí odkazy 
 Drymba.net - interaktivní mapa Karpat
 Hory Ukrajiny
 Karpaty.com.ua

 
Ukrajinské Karpaty
Hory a kopce na Ukrajině